Милето има више значења:
 Милето (Ђенова), насеље у Италији у округу Ђенова, региону Лигурија
 Милето (Вибо Валенција), насеље у Италији у округу Вибо Валенција, региону Калабрија